Хенгсбах () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хенгсбах, Франц (1910—1991) — немецкий кардинал.
 Хенгсбах, Климент (1857—1940) — немецкий политик.